Левковская — топоним и женская форма фамилии .

 Левковская (Леваково) — деревня в Шенкурском районе Архангельской области (Муниципальное образование «Верхопаденьгское»).
 Левковская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Левковская, София Сергеевна (урождённая Илю́шина; 1965—2011) — российский композитор.